Всероссийское общество автомобилистов, (ВОА) (до 1990 года ВДОАМ)  — общественная организация, созданная в 1973 году по инициативе Министерства автомобильного транспорта РСФСР и Государственной автомобильной инспекции МВД СССР. 

Региональные подразделения — МГСА и иные. 

С 1998 года ВОА является полноправным членом Международной Автомобильной Федерации. Миссия ВОА заключается в повышении безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма. ВОА также занимается защитой законных прав и интересов индивидуальных автовладельцев.
В настоящее время в регионах России создана и успешно функционирует обширная учебно-производственная база Общества: автошколы и курсы по подготовке водителей различных категорий, автодромы, пункты технического обслуживания, магазины автозапчастей, автомобильные стоянки и многое другое. Спектр услуг, предоставляемых ВОА, достаточно широк. Это и подготовка водителей, страхование и юридическая помощь, спортивные секции и клубы, юношеские автошколы, автоэкспертиза и инструментальный контроль, хранение автотранспорта на собственных стоянках и в гаражах.
Сегодня ВОА объединяет более трёх миллионов граждан в 75 субъектах России. ВОА — это 800 районных и городских, а также 6500 первичных организаций по всей России.
ВОА активно взаимодействует с Госавтоинспекцией МВД России в сфере профилактики правонарушений — создано множество общественных автодружин, охраняющих правопорядок в дорожном движении, общественных приёмных, лектории и т. д. Особое место в работе общества занимают мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, поддержка, в том числе и финансовая, молодёжных объединений и спортивно-технических клубов.
Активно взаимодействия с органами власти и управления в центре и на местах, ВОА достигает значительных успехов в профилактике аварийности и повышении правосознания участников дорожного движения. Руководители ВОА участвуют в работе административных комиссий и координационных советов по обеспечению безопасности дорожного движения, а председатель ВОА —Солдунов — входит в состав Правительственной комиссии России по обеспечению безопасности дорожного движения.

См. также 
 Российская автомобильная федерация
 Императорское Российское автомобильное общество
 Московский Городской Союз Автомобилистов

Ссылки 
 Официальный сайт

Общественные организации СССР
Общественные организации России
Общества автомобилистов